Степановы:

 Степановы — русские дворянские роды.
 Степановы — казачий и дворянский род из посёлка Нежинского Оренбургского казачьего войска.
 Степановы труды — день народного календаря славян.